Robert Blake puede referirse a:

 Robert Blake (1599-1657), almirante británico; o
 Robert Blake (1933-2023), actor estadounidense.